Villa Paolina – villa a Lucca in provincia di Lucca
 Villa Paolina – villa a Sesto Fiorentino nella città metropolitana di Firenze in Toscana
 Villa Paolina –  edificio storico a Viareggio in provincia di Lucca
 Villa Paolina – villa del XX secolo a Roma
 Villa Paolina di Compignano – villa a Lucca in provincia di Lucca